Альцано () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Альцано-Ломбардо — город в Италии, расположен в регионе Ломбардия, подчинён административному центру Бергамо.
 Альцано-Скривия — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Алессандрия.